Andrea Maccoppi – calciatore italiano
 Stefano Maccoppi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano